

Anno 
 181 o 181 a.C.

Codici 
 181  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Observatoire des Makes a Saint-Louis (Riunione)

Matematica 
 181 – numero